Between (plaats), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Between (televisieserie), Canadese dramaserie
 Between (band), Duitse band